POH steht als Abkürzung für:
 Power-On Hours, Laufleistung in Stunden, siehe Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology #Übliche Parameter
 Pilot's Operating Handbook, Flughandbuch mit Spezifikationen zu einem bestimmten Flugzeugtyp, siehe :en:Aircraft flight manual in der englischen Wikipedia

pOH steht als Abkürzung für:
 pOH-Wert, siehe pH-Wert #pOH-Wert

Abkürzung